

Sigle 
 Parti Communiste Réunionnais – partito politico francese
 Partido Comunista Revolucionario – partito politico argentino
 Partidul Comunist Român – Partito Comunista Romeno, antico partito politico rumeno
 Peak Cell Rate – parametro che indica la velocità delle connessioni a banda larga
 Polymerase Chain Reaction – Reazione a catena della polimerasi
 Proteina C-reattiva

Codici 
 PCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Carreño (Colombia)
 pcr – codice ISO 639-3 della lingua panang

Altri progetti